Fransen, signifiant « fils de Frans » en néerlandais, peut faire référence à :

  (1965- ), philanthrope américain,
 Isaäc Dignus Fransen van de Putte (1822-1902), homme politique néerlandais,
  (1981- ), chanteur belge,
  (1950- ), fonctionnaire belge,
  (1913-1983), prêtre jésuite, écrivain et professeur de théologie belge,
  (1936-2015), footballeur néerlandais,
 Remona Fransen (1985- ), athlète néerlandais,
  (1916-1985), cascadeur néerlandais,
  (1988- ), joueur néerlandais de tennis.
 Stijn Fransen, (1990-), une actrice néerlandaise.

Homonymie de patronyme
Patronyme néerlandais